Camille Muls (wielrenner) (1916-2005), Belgische wielrenner
 Camille Muls (atlete) (1999), Belgische atlete